Chiclayo (provincie), een provincie in Peru.
Chiclayo (stad), de hoofdstad van de provincie Chiclayo.
Chiclayo (district), een district van Peru